Боннар () — французская фамилия. Известные носители:

 Боннар, Абель (1883—1968) — французский поэт, писатель политический и государственный деятель, член Французской Академии.
 Боннар, Анри (1642−1711) — французский художник, гравер и издатель. Один из основоположников печати моды.
 Боннар, Андре (1888—1959) — швейцарский филолог-эллинист и общественный деятель.
 Боннар, Жан-Луи (1824—1852) — святой Римско-Католической Церкви, священник, миссионер, мученик.
 Боннар, Лоран (род. 1979) — французский футболист.
 Боннар, Луи Карль (1896—1953) — французский писатель, поэт и публицист, масон.
 Боннар, Пьер (1867—1947) — французский живописец и график.
 Боннар, Стефан (1977—2022) — американский боец ММА.

См. также 
 Бонар